Kemet může odkazovat na:
 km.t, původní egyptský název Egypta
 r n km.t, původní termín pro egyptštinu
 kemetismus, novopohanský náboženský směr